Klassentreffen steht für:

 Klassentreffen, organisiertes Wiedertreffen früherer Mitschüler

Filme:
 Klassentreffen – Mordfall unter Freunden, deutscher Fernsehkrimi (2001)
 Der Bulle von Tölz: Klassentreffen, deutscher Fernsehkrimi (2003)
 Klassentreffen (2004), deutscher Fernsehfilm
 Tatort: Klassentreffen, deutscher Fernsehkrimi (2010)
 American Pie: Das Klassentreffen, US-amerikanische Filmkomödie (2012)
 Klassentreffen 1.0, Filmkomödie von Til Schweiger (2018)
 Klassentreffen (2019), deutsche Filmkomödie und Miniserie von Jan Georg Schütte (2019) 
 Klassezämekunft (Schweizerdeutsch für Klassentreffen), Schweizer Spielfilm (1988)